Marek Jandołowicz (1713-1799) – karmelita, kaznodzieja, charyzmatyczny przywódca duchowy konfederacji barskiej
 Ksiądz Marek – dramat Juliusza Słowackiego